Шрайнер, Шрейнер () — немецкая фамилия, в переводе означает «плотник». Русским аналогом может быть фамилия Плотников.

Известные носители 
 Шрейнер, Оливия (1855/1863—1920) — южноафриканская писательница.
 Шрайнер, Петер (род. 1940) — немецкий историк-византинист.
 Шрайнер, Сергей Александрович (1979—2000) — участник 2-й Чеченской войны, Герой России (посмертно).
 Шрайнер, Фред (1879—1937) — ватерполист команды Сент-Луиса на летних Олимпийских играх 1904.

См. также 
 Карпентер
 Шрейнер
 Шнайдер